Олег Иванович Васюта (род. 3 октября 1950) — советский и российский военный моряк-подводник и испытатель специальной воинской части Министерства обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации (21.09.1998).Капитан 1-го ранга (19.02.1987).

Биография 
Родился 3 октября 1950 года в городе Ходорове Львовской области (ныне Украина). Украинец. Отец — сотрудник МВД, в конце 1940-х годов направлен в Западную Украину на борьбу с бандеровцами. Мать — школьная учительница и депутат, занималась воспитанием сына. Детство и школьные годы Олега прошли в городе Дрогобыч.

Образование среднее. Мечтал поступить в Черниговское лётное училище, однако подвело здоровье. Поэтому решил стать моряком.

В Военно-морском флоте с августа 1967 года. В июне 1972 года окончил Калининградское высшее военно-морское училище, и в дальнейшем проходил службу на Балтийском флоте: с августа 1972 года по сентябрь 1973 года — командиром электронавигационной группы, с сентября 1973 года по сентябрь 1975 года — командиром штурманской боевой части (БЧ-1) подводной лодки С-142; с сентября 1975 года по ноябрь 1976 года — старшим помощником командира С-155, а с сентября 1977 года по август 1978 года — старшим помощником командира С-187. В период с ноября 1976 года по июль 1977 года проходил обучение в Высших специальных офицерских классах ВМФ.

С 1973 года состоял членом КПСС.

С августа 1978 года офицер-подводник О. И. Васюта продолжил службу в воинской части Министерства обороны СССР, а после распада Советского Союза — Министерства обороны РФ.

Указом Президента РФ от 21 сентября 1998 года «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», капитану 1-го ранга Васюте Олегу Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

С октября 2000 года капитан 1-го ранга Васюта О. И. — в запасе. Живёт в Санкт-Петербурге.

Награды и звания 
 Герой Российской Федерации (21 сентября 1998)
 орден «За личное мужество» (1993)
 медали

Оценки и мнения 

Мы стремимся изучать жизнь на Марсе, а свои океаны на Земле не знаем даже на 10 %. А ведь это неисчерпаемая кладовая природных богатств.

Примечания

Литература 
 
 Орехов И. Запад до сих пор боится русских подводных лодок: 19 марта в России отмечается День моряка-подводника. На Балтике первая боевая субмарина появилась 106 лет назад / И. Орехов // Комсомольская правда: Прил. Комсомольская правда в Калининграде. — 2010. — 18—25 марта. — С. 36

Ссылки 
 

Капитаны 1-го ранга (СССР)
Подводники России
Подводники СССР
Акванавты
Выпускники Балтийского военно-морского института
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Члены КПСС